Джон Майкл Хиггинс (, род. 12 февраля 1963, Бостон, штат Массачусетс, США) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Джон Майкл Хиггинс родился в Бостоне, штат Массачусетс. Хиггинс появился в нескольких десятках фильмов и телешоу на протяжении своей карьеры. На телевидении он снялся в таких сериалах как «Элли Макбил», «Юристы Бостона» и «Замедленное развитие». На большом экране у него были комедийные роли второго плана в таких фильмах как «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «Развод по-американски», «Голая правда», «Очень плохая училка» и многих других.

В 1991 году Хиггинс исполнил главную роль в бродвейской постановке La Bête. Он также выступал во многих других пьесах.

В 2011 году он получил роль мужа-гея героини Фрэн Дрешер в комедийном сериале «Счастливо разведённые». Его персонаж основан на бывшем муже Дрешер — Питере Марке Джейкобсоне, который совершил каминг-аут после почти двадцати лет жизни с Дрешер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 10 Questions: John Michael Higgins  at Filmforce.ign.com
 The Amherst College Zumbyes
 John Michael Higgins in 'My Uncle Rafael'

Комики США